Красносельський Гліб Йосипович (1900—1969) — доктор медичних наук, професор, знавець в царині спортивної медицини.
 Красносельський Марк Олександрович (1920—1997) — український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.
 Красносельський Микола Віллєнович — український хірург-онколог, професор, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.
 Красносельський Олександр Леонтійович (1877—1944) — російський і радянський архітектор, художник, колекціонер.

Красносельський — селище міського типу в Гродненській області, у Волковиському районі.

Красносельський — селище міського типу в Гулькевицькому районі Краснодарського краю.
 Красносельський район (Костромська область)
 Красносельський район (Санкт-Петербург).